Baptism:

 Baptism — альбом словенской индастриал-группы «Laibach»
 Baptism — альбом Ленни Кравица

См. также 

 Баптизм